Valcabado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valcabado (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Valcabado (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar